Слот може да се отнася за:
 слот (компютри) – част от конектор, монтирана на печатна платка
 слот (авиация) – интервал от време, през който е разрешено излитането на самолета
 слот машина – вид игрален автомат